Юбилейное () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Юбилейного сельского округа. Код КАТО — 114875100.

География 
Село расположено примерно в 53 км к юго-западу от районного центра города Есиль. Ближайшие населённые пункты — сёла Интернациональное и Ейское.

Население 
В 1989 году население села составляло 827 человек (из них русских 41%).

В 1999 году население села составляло 688 человек (335 мужчин и 353 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 631 человек (308 мужчин и 323 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)